HNS steht für:
 Hexanitrostilben, ein Sprengstoff
 Hochnitrierter Stahl hoch stickstofflegierte Stahlsorten – im englischen high nitrogen steel
 Host Nation Support, in der NATO die zivile und militärische Unterstützung alliierter, ausländischer Streitkräfte in einem Gastland durch dessen Regierung
 Hrvatski nogometni savez, den kroatischen Fußballverband
 Hrvatska narodna stranka – Liberalni demokrati (Kroatische Volkspartei – Liberaldemokraten)
 Hazardous and Noxious Substances, gefährliche und schädliche Stoffe, siehe Gefahrgutrecht, Internationales Übereinkommen über Haftung und Entschädigung für Schäden bei der Beförderung schädlicher und gefährlicher Stoffe auf See und HNS-Gesetz

hns steht für:
 Karibisches Hindi (ISO-639-3-Code), Varietät von Awadhi und Bhojpuri, Lingua Franca von indischstämmigen Karibikeinwohnern

Siehe auch:
 H-NS, ein Genregulatorprotein bei Enterobakterien

HNS